Il singolare dell'Austrian Open 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Albert Costa era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Alberto Berasategui ha battuto in finale 6–2, 6–4, 6–4 Àlex Corretja.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Austrian Open 1996
ATP Tour 1996